

Geografia
 Allín – comune spagnolo situato nella comunità autonoma della Navarra

Persone
 Darby Allin – wrestler statunitense
 Eric Allin Cornell – fisico statunitense
 GG Allin – cantautore statunitense
 John Allin – vescovo anglicano statunitense
 Mary Allin Travers – cantante statunitense
 Merle Allin – bassista statunitense
 Norman Allin – basso e insegnante britannico